Csomolungma, angol nyelvterületen Mount Everest, a Föld legmagasabb hegye.

Filmek 
 Everest – A remény csúcsa, 1998-as dokumentumfilm
 Everest, Baltasar Kormákur 2015-ös filmje

Személyek 
 George Everest, brit földmérő, róla nevezték el a Csomolungmát.